Carnivoraformes é um clado de mamíferos placentários que inclui a ordem moderna Carnivora e seus parentes-tronco extintos.

Classificação e filogenia

Classificação 
Em 2010, Flynn, Finarelli & Spaulding nomeou um novo clado Carnivoraformes dentro de Carnivoramorpha, contendo carnívoros e "miacídeos", mas não viverravídeos. Os autores definiram Carnivoraformes como o clado contendo Carnivora e todos os taxa que são mais intimamente relacionados aos Carnivora (representados por Canis lupus) do que aos viverravídeos (representados por Viverravus gracilis).
 Clado: Carnivoraformes
 Gênero: †Africtis
 Gênero: †Ceruttia
 Gênero: †Dawsonicyon
 Gênero: †Miacis
 Gênero: †Prodaphaenus
 Gênero: †Walshius
 (não classificado): Clado †Gracilocyon/Oodectes
 Gênero: †Eogale
 Gênero: †Gracilocyon
 Gênero: †Oodectes
 Gênero: †Paramiacis
 Gênero: †Paroodectes
 (não classificado): Clado †Lycarion/Neovulpavus
 Gênero: †Lycarion
 Gênero: †Neovulpavus
 (não classificado): Clado †Uintacyon
 Gênero: †Miocyon
 Gênero: †Simamphicyon
 Gênero: †Uintacyon
 Gênero: †Zodiocyon
 Incertae sedis:
 †"Miacis" boqinghensis
 †"Miacis" invictus
 †"Miacis" lushiensis
 †"Miacis" thailandicus
 (não classificado): Clado †Vulpavus
 Gênero: †Dormaalocyon
 Gênero: †Vassacyon
 Gênero: †Vulpavus
 Incertae sedis:
 †"Miacis" deutschi
 †"Miacis" exiguus
 Incertae sedis:
 †"Miacis" hookwayi
 †"Miacis" latidens
 †"Miacis" petilus
 Ordem: Carnivora
 Subordem: Caniformia
 Subordem: Feliformia

Árvore filogenética 
As relações filogenéticas dos carnívoros são mostradas no cladograma a seguir: